Family Tree (deel 1) & What's in a Name (deel 2), een aflevering van de Amerikaanse dramaserie Beverly Hills, 90210
 Family Tree (Nick Drake), een verzamelalbum van de muziek van Nick Drake, uitgebracht in 2007
 Family Tree (Björk), een boxset van Björk, uitgebracht in 2002
 Family Tree (1999), een film uit 1999
 Family Tree (2003), een film uit 2003
 Family Tree (2009), een korte film uit 2009
 Family Tree (televisieserie), een comedyserie met Chris O'Dowd uit 2013

The Family Tree
 The Family Tree (televisieserie), een dramaserie met Anne Archer uit 1983
 The Family Tree (nummer), een nummer van Venice uit 1999
 The Family Tree (film), een film uit 2011